Бучневич Василь Остапович — український археолог і краєзнавець.
 Бучневич Павло Андрійович — російський хокеїст, нападник.
Прізвища